Samsung SGH-S200 — трьохдіапазонний стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Samsung SGH-S300
 Samsung SGH-D100
 Samsung SGH-E100
 Philips 9@9c
 LG L1100

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

S
Мобільні телефони, представлені в 2003 році